Лепковский — фамилия:

 Лепковский, Евгений Аркадьевич (1866—1939) — театральный актёр и режиссёр.
 Лепковский, Иван Андреевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8502; 26 ноября 1850.
 Лепковский, Тадеуш (1927—1989) — польский историк.

Лепковская:
 Лепковская, Илона — (род. 1954) — польская сценаристка.